Кен Дженкинс (, род. ) — американский актёр. Получил популярность благодаря роли Боба Келсо в сериале «Клиника».

Биография 
Дженкинс родился в Дейтоне, штат Огайо, и окончил Wilbur Wright High School в 1958 году.

За 30 лет карьеры Кен был занят примерно в десяти различных театральных постановках ежегодно. В 1985 году Дженкинс сыграл в паре со своим сыном Дэниелем Дженкинсом в постановке «Большая река» на Бродвее. В целом за всю карьеру Кен сыграл более 100 различных ролей в кино и на телевидении.

В свободное время Дженкинс любит заниматься плотницким делом и дрессировать собаку. Его собака Бакстер сыграла роль в сериале «Клиника» (2001 год). Дженкинс женат на актрисе Кэтрин Хотон, племяннице Кэтрин Хепберн. Имеет трех сыновей: Дэниела, Мэттью и Джошуа от первой жены Джоан Пэтчен.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Выпускники Антиохийского колледжа